Комета ван Бисбрука (53P/Van Biesbroeck) — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была открыта 1 сентября 1954 года американским астрономом Жоржем Ван Бисбруком на фотопластинке с 16-минутной экспозицией, полученной с 24-дюймового рефлектора Йеркской обсерватории. Комета была обнаружена случайно во время неудачной попытки найти ранее утерянный астероид 1953GG. Она была описана как диффузный объект 14,5  звёздной величины с центральной конденсацией 8 угловых секунд в поперечнике. В дальнейшем комета была обнаружена и на 5 последующих снимках — 10, 11, 12, 13 и 15 декабря, что позволило Элизабет Рёмер вычислить эллиптическую орбиту кометы, а также дату перигелия 4 августа 1958 и орбитальный период 11,18 года. 2 февраля Рёмер также смогла наблюдать комету, яркость которой на тот момент упала до 18 . Комета обладает периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 12,5 года.

История наблюдений 
Первые варианты орбит были рассчитана Юджином Рабе (обсерватория Цинциннати, штат Огайо, США). Он использовал для расчётов три позиции, полученные с 1 по 7 сентября, и рассчитал как параболическую, так и эллиптическую орбиты, которые были опубликованы 22 сентября 1954 года. Согласно расчётам комета должна двигаться по орбите с датой прохождения перигелия 1 января 1954 года и орбитальным периодом 7,78 года. Лиланд Каннингем опубликовал улучшенную орбиту 15 октября, которая уже включала наблюдения вплоть до 30 сентября. Эти расчёты сдвинули дату перигелия на 11 февраля и увеличили период до 14,1 года.

Каннингем отметил, что комета имеет MOID относительно Юпитера всего 0,009 а. е. (1,3 млн км) и вследствие этого может претерпевать значительные возмущения со стороны Юпитера и Сатурна, но за время наблюдений столь тесных сближений ни с одной из планет не происходило.

Предполагается, что комета ван Бисбрука и комета 42P/Неуймина являются остатками большей кометы, развалившейся в марте 1845 года.

Следующее возвращение кометы ожидается 24 декабря 2028 года, во время него она должна достигнуть яркости 14,0  видимой величины.

Примечания

Ссылки 
 
 
 53P at Kronk's Cometography 
 53P at Kazuo Kinoshita's Comets 

Кометы семейства Юпитера